Georgisch voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Georgisch voetbalelftal onder 18 (vrouwen)